Ворсун-Юган — топоним:

 Ворсун-Юган (приток Кедровой) — река в России, протекает по Ямало-Ненецкому АО.
 Ворсун-Юган (приток Собты-Югана) — река в РФ, протекает по Ямало-Ненецкому АО.